USS New Jersey ha sido el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos, nombrados en honor al estado de Nueva Jersey:

 , fue un acorazado dado de alta en 1906, y de baja en 1920, fue hundido en 1923 en pruebas de bombardeo.
 , fue un a acorazado dado de alta en 1943, que participó en combate en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea y en la Guerra de Vietnan, y que se preserva como buque museo en Camden, (Nueva Jersey).
 , es un submarino de la clase Virginia, actualmente en servicio.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos